Éléonore d'Autriche est le nom porté par plusieurs princesses de la maison de Habsbourg : 

 Éléonore de Habsbourg (1498-1558), infante d'Espagne, fille de Philippe I le Beau,  sœur de Charles Quint, épouse de Manuel I de Portugal puis de François Ier de France,
 Éléonore d'Autriche (1534-1594), princesse autrichienne, fille de l'empereur germanique Ferdinand I,  mariée à Guillaume de Gonzague, duc de Mantoue,
Éléonore d'Autriche (1582-1620), fille de l'archiduc Charles II d'Autriche-Styrie et de Marie-Anne de Bavière, religieuse,
 Éléonore d'Autriche (1653-1697), fille de l'empereur Ferdinand III de Habsbourg et d'Éléonore de Nevers-Mantoue ; elle épouse le roi de Pologne Michał Wiśniowiecki, puis le duc Charles V de Lorraine,
Éléonore d'Autriche-Teschen (1886-1974), fille de l'archiduc Charles-Étienne de Teschen et de l'archiduchesse Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane, épouse le capitaine Alfons von Kloss,
 Éléonore de Habsbourg-Lorraine (née en 1994), fille aînée de Charles de Habsbourg-Lorraine et de sa femme Francesca Thyssen-Bornemisza, elle est archiduchesse et son nom complet (en français) est Eleonore Jelena Maria del Pilar Iona d´Autriche.
 Autres :
 Éléonore Stuart (1433-1480), épouse de Sigismond d'Autriche (1427-1496).

Homonymie dynastique